Grad u Danskoj:
 Tårnby, grad u regiji Hovedstaden

Općina u Danskoj:
 Tårnby (općina), općina u regiji Hovedstaden